Wujia bezeichnet:

 Wujia (Fucheng) (吴家镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Fucheng in der chinesischen Provinz Sichuan
 Wujia (Hepu) (乌家镇), Großgemeinde im Kreis Hepu im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Wujia (Panshan) (吴家镇), Großgemeinde im Kreis Panshan in der chinesischen Provinz Liaoning
 Wujia (Rongchang) (吴家镇), Großgemeinde im Kreis Rongchang der chinesischen Stadt Chongqing
 Wujia (Yuanbaoshan) (五家镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yuanbaoshan im Autonomen Gebiet Innere Mongolei, Volksrepublik China
 Wujia (Beizhen) (吴家乡), Gemeinde der Stadt Beizhen in der chinesischen Provinz Liaoning
 Wujia (Dongxiang) (五家乡), Gemeinde im Autonomen Kreis der Dongxiang in der chinesischen Provinz Gansu
 Wujia (Wujiagang) (伍家乡), Gemeinde im Stadtbezirk Wujiagang in der chinesischen Provinz Hubei
 Wujia (Shuangcheng) (五家街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shuangcheng in der chinesischen Provinz Heilongjiang